Matchbox puede referirse a:

 Matchbox una marca de coches de juguete;
 Matchbox una canción de blues de Blind Lemon Jefferson;
 Matchbox una banda inglesa de rockabilly;
 Matchbox un gestor de ventanas de software libre.